El término sinestesia puede referirse, en esta enciclopedia:

En las neurociencias
a la sinestesia, situación en la que un único estímulo produce asociaciones perceptivas correspondientes a varios sentidos;

En el arte
 a la sinestesia.